Къри може да се отнася за:
 Къри (ястие)
 Къри (смес от подправки)
 Къри (растение), тропическо дърво, чиито листа се използват като подправка

 Окръзи в САЩ
 Къри (окръг, Ню Мексико)
 Къри (окръг, Орегон)